French Championships 1930 – turniej tenisowy znany jako wielkoszlemowy French Open, który rozegrano w 1930 roku w dniach 24 maja–1 czerwca, na kortach Stade Roland Garros w Paryżu.

Była to 35 edycja zawodów.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Bibliografia 
 
 

1930 w tenisie ziemnym
1930 we Francji
French Open według lat